Cuffiano ima više značenja:
 Cuffiano, Benevento
 Cuffiano, Ravenna